Босе може да се односи на:

 Босе (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Босе (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Босе (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Босе (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Босе (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Босе (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Босе (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара